DZU steht für:
 Dazu Air Base (IATA-Code), Militärflugplatz in Dazu, Chongqing in der Volksrepublik China

DzU steht für:
 Dziennik Ustaw, Gesetzblatt der Republik Polen

Dzu ist der Familienname folgender Personen:
 Ngo Dzu (auch: Ngô Du; 1926–1977), vietnamesischer General

Abkürzung